Boguea är ett släkte av ringmaskar. Boguea ingår i familjen Maldanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Boguea